São Gonçalo dos Campos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Gonçalo dos Campos (ort), Bahia, 
 São Gonçalo dos Campos (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar